Lunik bezeichnet:

 Lunik-Mission, eine Serie von drei sowjetischen Mondsonden
 Lunik (Band), eine Schweizer Musikband
 Luník IX, einen Stadtteil von Košice
 Lunik (Dorf), eine Gemeinde im Kreis Librazhd in Albanien
 Lunik (Film), ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2007
 Lunik Point, Landspitze an der Oates-Küste des Viktorialands, Antarktika